Del 26 al 29 de enero de 2012 tuvo lugar la LXII edición de la Copa de S.M. el Rey, siendo Teruel la ciudad anfitriona. 
Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga disputaron el torneo. El ganador final fue el Caja 3 Voleibol Teruel. Manuel Sevillano fue designado como MVP del torneo.

Desarrollo

Referencias

Enlaces externos 
 Dossier de Prensa RFEVB de la Copa del Rey 2012
 Página de la Copa del Rey 2012 en la RFEVB

2012
Voleibol en 2012
Deporte en Aragón